La stagione 1948-49 dei Minneapolis Lakers fu la 1ª nella BAA per la franchigia.

I Minneapolis Lakers arrivarono secondi nella Western Division con un record di 44-16. Nei play-off vinsero il primo turno con i Chicago Stags (2-0), la finale di division con i Rochester Royals (2-0), vincendo poi il titolo battendo i Washington Capitols nella finale BAA (4-2).

Classifica

Roster

Staff tecnico
Allenatore: John Kundla

Collegamenti esterni 

Stagione 1948-1949 delle squadre di pallacanestro
1948-1949